Gago est un nom propre hispanique et portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fernando Gago (1986- ), footballeur argentin ;
 Mariano Gago (1948-2019), physicien et homme politique portugais ;
 Roberto Jiménez Gago (1986- ), footballeur espagnol ;
 Carlos Viegas Gago Coutinho (1869-1959), officier de la Marine portugaise, navigateur et historien.

Odonyme 
 Rue Mateos Gago, rue de la ville espagnole de Séville.

Divers 
 Cebada Gago : élevage (ganadería) espagnols de toros de lidia du  et du début du 
 Cunha Gago : une importante famille de bandeirantes du début de l'exploration des sertões brésiliens à partir du plateau pauliste

Patronyme hispanique
Patronyme portugais